Приреченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Приреченское сельское поселение — входит в Верхнемамонский район

Мордовия 
 Приреченское сельское поселение — входит в Рузаевский район

Саратовская область
 Приреченское сельское поселение — входит в Аткарский район